O Sport Club Carlos Prates foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 

O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1927 e 1932.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais